Wells Fargo Arena je víceúčelová aréna nacházející se v Des Moines ve státě Iowa v USA. Otevření proběhlo v roce 2005. Aréna je domovským stadionem týmu AHL Iowa Wild, který je farmou týmu NHL Anaheim Ducks.
Stadion nese jméno finanční a pojišťovací společnosti Wells Fargo. Aréna je propojena s Iowa Events Center a s centrem Des Moines přes rozsáhlý městský systém skywalk. Nachází se zde restaurace Principal River's Edge, která nabízí výhled na řeku Des Moines a budovu kapitolu v Iowě.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  Wells Fargo Arena – oficiální stránka

Hokejové stadiony v USA
Sport v Iowě
Stavby v Iowě
Hokejové stadiony AHL